Okręty US Navy o nazwie USS  "Cyclops":
 Pierwszy  był okrętem pancernym. Pod nazwą "Cyclops" służył od 15 czerwca do 10 sierpnia 1869.
 Drugi  był węglowcem. Zwodowany w 1910. Służył w czasie I wojny światowej. Zaginął na morzu w marcu 1918.
Cyclops